Den här artikeln innehåller alla trupper till Världsmästerskapet i fotboll 2006 som spelades i Tyskland.

De deltagande förbunden hade fram till den 15 maj 2006 att bekräfta sina preliminära spelartrupper till mästerskapet. Av dessa 23 skulle minst tre vara målvakter. En spelare från den preliminära listan fick ersättas senast 24 timmar före lagets första match i turneringen om skada kunde bevisas.

Grupp A

Förbundskapten: Alexandre Guimarães

Förbundskapten:  Luis Fernando Suárez

Förbundskapten: Paweł Janas

Förbundskapten: Jürgen Klinsmann

Grupp B

Förbundskapten:  Sven-Göran Eriksson

Förbundskapten:  Aníbal Ruiz

Förbundskapten: Lars Lagerbäck

Förbundskapten:  Leo Beenhakker

Grupp C

Förbundskapten: José Pekerman

Förbundskapten:  Henri Michel

Förbundskapten: Marco van Basten

Förbundskapten: Ilija Petković

Grupp D

Förbundskapten: Luís Oliveira Gonçalves

Förbundskapten:  Branko Ivanković

Förbundskapten:  Ricardo Lavolpe

Förbundskapten:  Luiz Felipe Scolari

Grupp E

Förbundskapten:  Ratomir Dujković

Förbundskapten: Marcello Lippi

Förbundskapten: Karel Brückner

Förbundskapten: Bruce Arena

Grupp F

Förbundskapten:  Guus Hiddink

Förbundskapten: Carlos Alberto Parreira

Förbundskapten:  Zico

Förbundskapten: Zlatko Kranjčar

Grupp G

Förbundskapten: Raymond Domenech

Förbundskapten: Jakob Kuhn

Förbundskapten:  Dick Advocaat

Förbundskapten:  Otto Pfister

Grupp H

Förbundskapten:  Marcos Paquetá

Förbundskapten: Luis Aragonés

Förbundskapten:  Roger Lemerre

Förbundskapten: Oleh Blochin

Referenser 

Världsmästerskapet i fotboll 2006
2006

nl:Japan op het wereldkampioenschap voetbal 2006